MacFarlane River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 MacFarlane River (Athabascasee), in Saskatchewan
 MacFarlane River (Winnipeg River), in Ontario